Межигорье ( — межгорье):
 Межигорье — частная резиденция в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области Украины.
 Межигорье — село в Турковском районе Львовской области Украины.

См. также 
 Межигор
 Межигорский монастырь
 Межгорье